Quistorp steht für:
 Quistorp (Familie), norddeutsche Familie

Personen:
 Alexander von Quistorp (1892–1974), deutscher Jurist und Bankier
 Alexandra von Quistorp (* 1945), Gründerin des Deutsch-Russischen Forums, siehe Alexandra Gräfin Lambsdorff
 August von Quistorp (1786–1849), deutscher Offizier im Freicorps Ferdinand von Schill
 Barthold von Quistorp (1825–1913), deutscher General und Militärschriftsteller
 Bernhard Friedrich Quistorp (1718–1788), Generalsuperintendent für Vorpommern
 Ernst von Quistorp (1784–1831), deutscher Offizier im Freicorps Ferdinand von Schill
 Eva Quistorp (* 1945), deutsche Politikerin, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes
 Heinrich Quistorp (1836–1902), deutscher Unternehmer und Spekulant
 Heinrich Quistorp (Theologe) (1911–1987), deutscher Theologe

 Johannes Quistorp (1822–1899), deutscher Unternehmer und Wohltäter
 Martin Quistorp (1861–1929), deutscher Unternehmer
 Theodor Johann Quistorp (1722–1776), deutscher Jurist und Bühnenschriftsteller
 Wernher von Quistorp (1856–1908), preußischer Gutsbesitzer und Politiker
 Wilhelm Quistorp (1824–1887), deutscher Pastor

Siehe auch:
 Quisdorf
 Quistorf